Yusufeli (district), een district van de Turkse provincie Artvin
 Yusufeli (stad), de hoofdplaats van het district